Ljestvice liga šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1996./97.

1. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja 
 Glas Podravine i Prigorja 
 Glas Podravine i Prigorja

1. ŽNL Varaždinska  
 
Također i kao 1. ŽNL Varaždin

2. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori: 
 NK Svačić Stari Slatinik

Istok 

 Izvori: 
 NK "Sapci" 1954. – 2014.

Zapad

2. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 NK Josipdol
 NK Kupa Donje Mekušje

2. ŽNL Osječko-baranjska

Istok 
Sudionici:
 Dopsin
 Erdut
 Kešinci
 Klas Čepin
 Laslovo '91
 Mladost S
 Radnički Viškovci
 Slavonija Ivanovac
 Slavonija T
 Sloga Koritna
 Šokadija Strizivojna
 Višnjevac
 Izvori: 
 Nogomet u Strizivojni (1927. – 2002.)

2. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Kutina 
Uključuje i klubove s područja Zagrebačke županije. 

 Izvori: 
 ŠNK "Mladost" Gornja Gračenica (1966. – 2006.)

Povezani članci 
 1. A HNL 1996./97.
 1. B HNL 1996./97.
 2. HNL 1996./97.
 3. HNL 1996./97.
 5. rang HNL-a 1996./97.
 7. rang HNL-a 1996./97.
 8. rang HNL-a 1996./97.
 Hrvatski nogometni kup 1996./97.

Vanjske poveznice

Izvori 
 

  

1996-97
 6